Mygdal bezeichnet:

 einen dänischen Politiker, Thomas Madsen-Mygdal
 ein Dorf auf der dänischen Insel Vendsyssel-Thy, Mygdal (Vendsyssel)